Rubén Navarro puede referirse a:

Personas 
 Rubén Marino Navarro, futbolista argentino.
 Rubén Navarro Méndez, futbolista español.
 Rubén Navarro, árbitro gibraltareño